Проверженка — деревня в Починковском районе Смоленской области России. Входит в состав Прудковского сельского поселения. Население — 51 житель (2007 год). 
 
Расположена в центральной части области в 2 км к западу от Починка, в 1 км восточнее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Хмара. В 2,5 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Починок на линии Смоленск — Рославль.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Починковского района (Смоленская область)